Oscilador pode referir-se ao seguinte.

Oscilador estocástico, um indicador econômico criado por George Lane.

Osciladores electrónicos:
Oscilador de Armstrong 
Oscilador Hartley
Oscilador Colpitts
Oscilador harmónico
Oscilador de relaxação

Desambiguação